Eos ali EOS ima več pomenov:

 Eos, grška boginja
 EOS, serija Canonovih fotoapratov
 221 Eos, asteroid glavnega asteroidnega pasu